Saaletalbahn oder Saalebahn steht für:
 
 die Bahnstrecke Gemünden–Bad Kissingen, im Tal der Fränkischen Saale
 die Bahnstrecke Großheringen–Saalfeld, im Tal der Thüringischen Saale